Ле́о Ште́фан (Леонид Леонидович Штефан) (; 22 февраля 1970, Челябинск, РСФСР, СССР) — советский, а позже немецкий хоккеист, нападающий. Выступал за сборную Германии на Олимпийских играх.

Карьера 
Отец — немец (1945 г.р.), мать — русская (погибла в 1984 в автокатастрофе).

Воспитанник хоккейной школы челябинского «Металлурга». Начал заниматься хоккеем с 7 лет. Первые тренеры — Валерий Рякин и Владимир Шабунин, позднее Штефана тренировал Николай Бец. С 17 лет в дубле «Трактора» — в команде «Металлург» (Челябинск).

В 1989 призван в армию, отыграл два года в составе свердловского СКА.

В 1990 году уехал в Германию в клуб «Кёльнер Хайе», переговоры с которым вели его родственники, за который играл до 1996 года. Чемпион Германии 1995 года.

На протяжении 7 лет был игроком «ДЕГ Метро Старс», в 2003 недолго выступал за «Фрайбург», а затем вернулся в «Кёльнер Хайе». Из-за травмы был вынужден завершить карьеру в клубе «Фюксе».

На зимних Олимпийских играх 1994 в составе сборной Германии провёл 9 матчей в которых отметился 3 шайбами.

Участник чемпионатов мира 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 и Кубка мира 1996.

Примечания

Ссылки 
 
 Струнин С. Лео Штефан: Был челябинцем, теперь — der Kölner // Спорт-экспресс. — 1992. — № 245 (19 декабря). — с. 3.

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Германии
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года